Хойнув (, )  —  город  в Польше, входит в Нижнесилезское воеводство,  Легницкий повят.  Имеет статус городской гмины. Занимает площадь 5,32 км². Население 14 510 человек (на 2004 год).

История 
В военной истории Хойнув стал широко известен после произошедших здесь событий в ходе Войны первой коалиции, а также  в ходе Войны шестой коалиции. В ряде российских дореволюционных источников, например в «ВЭС», данный населённый пункт описывался как Гайнау.

Фотографии

Примечания

Ссылки 

 Официальная страница города

Города Нижнесилезского воеводства
Бывшие немецкие города (Нижняя Силезия)